Лепин:

Персоналии 
Фамилия латышского (Ле́пин, ) или французского (Лепи́н, ) происхождения:
 Лепин, Альфред (1901—1955) — канадский хоккеист, двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Монреаль Канадиенс» (1930, 1931).
 Лепин, Анатолий Яковлевич (1907—1984) — советский композитор.
 Лепин, Андрей Генрихович (1896—1938) — советский деятель органов безопасности, комдив.
 Лепин, Кристиан (род. 1951) — канадский прелат, титулярный епископ.
 Лепин, Леон Яковлевич (1888—1974) — советский учёный-болотовед, первый директор Института леса Карельского НЦ РАН.
 Лепин, Станислас (1835—1892) — французский художник.
  (1859—1941) — французский кинорежиссёр немого кино, генеральный директор киностудии «Пате».
 Лепин, Эдуард Давыдович (1889—1938) — советский военачальник, комкор.
 Лепин, Эрнест Михайлович (1898—1938) — комбриг РККА, участник Гражданской войны.

Топоним 
 Лепин (Lépine) — коммуна во Франции (департамент Па-де-Кале).

См. также